

Miejscowości w Polsce 

 Rozalinowo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa.

Miejscowości na Białorusi 

 Rozalinowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
 Rozalinowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.